Le Dernier Parrain, roman de Mario Puzo
 Le Dernier Parrain, mini-série
 Le Dernier Parrain 2, mini-série

Voir aussi
 Le Parrain (films), saga cinématographique